Résultats détaillés de l'édition 2015 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250 Series, s'est tenue du 9 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Kei Nishikori s'impose pour la troisième année consécutive en dominant en deux sets le Sud-Africain Kevin Anderson. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les têtes de série 4 Mariusz Fyrstenberg et Santiago González s'imposent en finale face à la paire Artem Sitak - Donald Young en trois sets. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en février 2015
Sport aux États-Unis en février 2015